Stadsträdgården kan avse bland annat:

 Stadsträdgården, Gävle
 Stadsträdgården, Karlstad
 Stadsträdgården, Lidköping
 Stadsträdgården, Uppsala
 Stadsträdgården, Örebro

Se även 
 
 Stadsparken